Kiri kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Lumi i Kirit, vattendrag, Shkodër prefektur,

Kongo-Kinshasa 

 Kiri (territorium),

Marshallöarna 

 Kili Island (ö i Marshallöarna), Kiliön, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar